Ивахово — название населённых пунктов в России:

 Ивахово — деревня в Островском районе Костромской области.
 Ивахово — деревня в Смоленском районе Смоленской области.